Нина Кузьминична Нартова (24 января 1912 — 15 мая 1991) — передовик советского сельского хозяйства, свинарка совхоза «Коммунар» Усманского района Липецкой области, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1912 году в селе Завальное, ныне Усманского района Липецкой области в бедной крестьянской семье. 

Рано начала свою трудовую деятельность. Стала работать по найму у зажиточных крестьян, с образование колхоза стала трудиться в хозяйстве. С 1936 года работала в совхозе "Коммунар". В 1956 году перешла работать на свиноводческую ферму свинаркой. Добивалась высоких показателей, постоянно была передовым работником. Побеждала в социалистических соревнованиях. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 года за получение высоких показателей в сельском хозяйстве и рекордные показатели в животноводстве Нине Кузьминичне Нартовой было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот». 

Продолжала трудиться в колхозе свинаркой. В дальнейшем вышла на заслуженный отдых.   

Проживала в Усманском районе. Умерла 15 мая 1991 года.

Награды 
За трудовые успехи была удостоена:
 золотая звезда «Серп и Молот» (22.03.1966)
 орден Ленина (22.03.1966)  
 другие медали.

Примечания

Литература 
  Нартова Нина Кузьминична // Герои Липецкой земли. – Воронеж, 1989. – С. 135-136.

Ссылки 
 

Свиноводы СССР